Jarmo Wasama, finski hokejist, * 2. december 1943, Elimäki, Finska, † 2. februar 1966, Tampere, Finska.

Wasama je vso kariero, ki jo je končala prometna nesreča leta 1966, igral za klub Ilves Tampere v finski ligi. S klubom je v sezonah 1961/62 in 1965/66 osvojil naslov finskega državnega prvaka. V sezonah 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65 in 1965/66 je bil izbran v idealno postavo finske lige, leta 1965 je bil tudi izbran za finskega hokejista leta.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1964, kjer je osvojil šesto mesto, in treh svetovnih prvenstvih.

Leta 1985 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu Ilves Tampere so upokojili njegov dres s številko 2.

Statistika kariere 

|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 60/61
|
| 18
| 4
| 2
| 6
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 61/62
|
| 18
| 3
| 4
| 7
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 62/63
|
| 18
| 9
| 5
| 14
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 63/64
|
| 18
| 4
| 4
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 64/65
|
| 18
| 3
| 4
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 65/66
|
| 16
| 4
| 3
| 7
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 135
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 99
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Ilves Tampere
Umrli v prometnih nesrečah
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami